Никола́й Па́влович Смирно́в: Смирнов, Николай Павлович (1898—1978) — советский писатель-прозаик, поэт, критик.
 Смирнов, Николай Павлович (род. 1955) — ленинградский и петербургский поэт.
 Смирнов, Николай Павлович (1912—1978) — советский футболист.
 Смирнов, Николай Павлович (1824—1905) — товарищ обер-прокурора Святейшего синода с 1878 года, сенатор.